Kachua – upazila situato nella divisione di Chittagong
Kachua – upazila situato nella divisione di Khulna